W kwalifikacjach doMistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1974 wzięły udział 24 reprezentacje ze strefy CAF. Awans uzyskała drużyna Zairu.

Przebieg eliminacji

1 Runda 

 wygrało w sumie 2-1 i awansowało.

 wygrała w sumie 5-2 i awansowała.

 wygrała w sumie 3-2 i awansowała.

 wygrało w sumie 3-0 i awansowało.

 wygrała w sumie 2-1 i awansowała.

 się wycofał, więc  awansował bez gry.

Mecz dodatkowy

 wygrała w sumie 4-1 i awansowała.

 wygrała w sumie 6-1 i awansowała.

 wygrała w sumie 3-2 i awansowała.

 wygrała w sumie 10-1 i awansowała.

 Zair wygrał w sumie 4-0 i awansował.

 się wycofał, więc  awansował bez gry.

2 Runda 

 wygrało w sumie 3-1 i awansowało.

 wygrało w sumie 3-2 i awansowało.

 wygrała w sumie 5-3 i awansowała.

 wygrała w sumie 4-2 i awansowała.

 wygrała w sumie 2-0 i awansowała.

Mecz dodatkowy

 Zair wygrał w sumie 3-1 i awansował.

3 Runda 

 wygrało w sumie 5-2 i awansowało.

 Zair wygrał w sumie 4-2 i awansował.

 wygrała w sumie 4-2 i awansowała.

Finał

Linki zewnętrzne 
 Wyniki eliminacji na RSSSF.com

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1974
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej